Борис Аркадьевич Вульфович (род. 1929) — советский и российский учёный и педагог, профессор кафедры судовождения Мурманского государственного технического университета. Доктор технических наук (1978). Академик Российской академии транспорта и Академии навигации и управления движением. Почётный гражданин города-героя Мурманска (2013).

Биография 
Родился 21 октября 1929 года в Ленинграде в еврейской семье. Детские годы Бориса Аркадьевича прошли в коммунальной квартире в районе Старо-Невского проспекта. Его отец, работавший грузчиком Ленинградского морского торгового порта, в декабре 1940 года отправился на заработки на золотые прииски Бодайбо. Семья жила небогато, так как переводов отца из Бодайбо едва хватало на жизнь, а мать не работала из-за болезни. После начала блокады Ленинграда связь Бориса и его матери с отцом прервалась. В 1942 году Аркадий Вульфович был призван в Красную Армию, а в сентябре 1943 года он погиб в битве под Ельней — его близкие узнали об этом только после войны.

Во время блокады 12-летний Борис был членом пожарной команды, созданной военными из местных подростков для тушения пожаров, которые возникали из-за сбрасываемых немцами зажигательных бомб. 8 марта 1942 года скончалась его мать: дополнительные 250 граммов хлеба, которые он получал по материнской карточке до конца марта, позволили юноше выжить. В апреле 1942 года он попал в спецприёмник, куда свозили детей из заброшенных квартир, а оттуда был отправлен по Дороге жизни на Большую землю.

Бориса эвакуировали в Кострому, где он полтора года пролежал в больнице с тяжёлой степенью дизентерии и дистрофии, а после выздоровления воспитывался в местном детском доме. Там Борис начал писать стихи, регулярно публиковался в местной стенгазете. Там же он встретил свою первую любовь — воспитательницу, бывшую его значительно старше. Впоследствии Бориса включили в состав областной концертной бригады, укомплектованной воспитанниками детдомов Ярославской области (куда в то время входила и Кострома). В составе бригады он регулярно читал свои стихи в военных госпиталях области.

В сентябре 1943 года Борис был переведён в Ярославский областной детский дом им. Ленинского Комсомола, откуда было удобнее осуществлять концертную деятельность. Из-за концертов он часто пропускал уроки в 6 и 7 классах, однако затем быстро навёрстывал упущенное.

В 1945 году на одном из концертов 15-летний Вульфович встретился с А. Д. Чудиновой и Г. С. Свободиным, ведущими артистами Ярославского областного драматического театра имени Волкова, которые предложили юноше поступить в школу-студию актёра. Борис отказался, не решившись превратить своё увлечение в профессию, однако сохранил любовь к театру до конца жизни.

В начале июня 1945 года Борис окончил 7 класс с похвальной грамотой, после чего покинул детдом и вернулся в Ленинград, поселившись у своей родственницы. В Ленинграде поступил на гидрографический факультет Ленинградского высшего инженерно-морского училища им. адмирала С. О. Макарова (окончил в 1953 году, в 1961 году окончил аспирантуру вуза). В 1952 году, будучи студентом, поставил спектакль по пьесе Александра Корнейчука «Калиновая роща», сыграв в нём главную роль.

В 1953—1957 годах — старший инженер гидробазы в Певеке. С 1961 года работает в Мурманском высшем инженерно-морском училище (ныне — Мурманский государственный технический университет): старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой высшей математики, а с 1982 — профессор кафедры судовождения. В 1978 году получил учёную степень доктора технических наук, в 1989 году — учёное звание профессора.

Профессионально владеет английским языком, читает на нём лекции по мореходной астрономии в МГТУ. В 2018 году были издана антология из 75 выдающихся русских вокальных произведений — классических романсов, песен Великой Отечественной войны и избранной лирики, переведённых Б. А. Вульфовичем на английский язык.

Научная деятельность 
Автор 124 научных трудов, в том числе 20 учебников, учебных пособий и конспектов лекций по математике, навигации, мореходной астрономии, математической обработке результатов измерений, а также 7 словарей по математике, физике, судовождению и глагольным оборотам английского языка, одобренных профессорами Стэнфордского и Мичиганского университетов. Одна из его монографий — пособие по мореходной астрономии — одобрена Калифорнийской морской академией.

Б. А. Вульфович внёс большой вклад в развитие морской навигации и мореходной астрономии. Он является автором одного из астрономических способов определения места судна в малых широтах, разработчиком и одним из авторов новых мореходных таблиц МТ-90 — основного астронавигационного пособия для флотов России. Профессор Вульфович разработал основы общей теории навигационных изолиний, а также теории оценки малых выборок, продолжающие развитие важного научного направления российской науки в области судовождения и его безопасности. Под руководством Бориса Аркадьевича было подготовлено четыре кандидата наук, в том числе для Польши и Алжира. Также он активно консультирует преподавателей университета при подготовке ими кандидатских и докторских диссертаций.

Семья 
Дочь — врач по образованию, прима полупрофессионального театра в Калифорнии.

Награды 
 Почётный гражданин города-героя Мурманска (2013)
 Благодарность Президента Российской Федерации.

Публикации 
 Вульфович Б. А. Основы мореходной астрономии (Elements of the Celestial Navigation). 1998
 Вульфович Б. А. Основы судовождения. 2005.

Примечания

Ссылки 
 Вульфович Борис Аркадьевич. Энциклопедический лексикон «Кольский Север»
 Вульфович Борис Аркадьевич. Кольская энциклопедия

Литература 
 

Персоналии:Блокада Ленинграда
Выпускники Морской академии имени С. О. Макарова
Преподаватели Мурманского технического университета
Почётные граждане Мурманска
Долгожители России